Gates kan som auktorsförkortning betyda:

 Bronwen Gates
 Gordon E. Gates
 Howard Elliott Gates
 Michael William Gates

Robotskapade auktorsförkortningar